Guadalajara, provincia della comunità autonoma della Castiglia-La Mancia, in Spagna
Guadalajara, capoluogo dell'omonima provincia spagnola
Guadalajara, capitale dello stato di Jalisco, in Messico
Chivas de Guadalajara, squadra di calcio messicana
Guadalajara, film messicano del 1943 diretto da Chano Urueta